Uigorloqutaa bezeichnet:
 Uigorloqutaa (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uigorloqutaa (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland